Better Than Sex peut se référer à :
 Better Than Sex, un film australien réalisé par Jonathan Teplitzky et sorti en 2000
 Better Than Sex, un livre de Hunter S. Thompson
 Better Than Sex, un album des Red Elvises